Skok w dal mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie. Zawody odbyły się w dniu 31 lipca 1928 roku na Stadionie Olimpijskim. Wystartowało 41 zawodników z 23 krajów.

Wyniki 
Rywalizowano w czterech grupach. Do finału awansowało sześciu zawodników z najlepszymi wynikami z wszystkich grup.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skok w dal mężczyzn